Лос-Бласкес () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кордова, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Гвадиято. Занимает площадь 102 км². Население — 728 человек (на 2010 год). Расстояние — 97 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Los Blázquez

Муниципалитеты Кордовы
Населённые пункты Кордовы